Demirel steht für:
 Demirel (Name), türkischer männlicher Vorname und Familienname
 Kabinett Demirel, mehrere türkische Regierungen